Рафаэль Саборидо Карне или Рафаэль Саборидо и Карне (, , 21 мая 1927 — 4 июня 2008) — испанский шахматист, национальный мастер.

Четырехкратный серебряный призер чемпионатов Испании (1948, 1960, 1963, 1968 гг.).

Чемпион Каталонии 1965 и 1966 гг. Серебряный призер чемпионатов Каталонии 1950, 1963 и 1968 гг.

В составе сборной Испании участник шахматной олимпиады 1964 г., командного первенства Европы 1961 г. и радиоматча со сборной Аргентины 1948 г.

Участник ряда сильных по составу международных турниров. Крупнейший успех на международной арене — 3-е место на турнире в Малаге (1966 г.).

В 1969 г. представлял Испанию в зональном турнире.

Спортивные результаты

Литература 

 Campeones y campeonatos de España de ajedrez, autor Pablo Morán, editorial Ricardo Aguilera, ISBN 84 7005 160 1, Madrid, año 1974.

Примечания

Ссылки 

 Партии Р. Саборидо в базе Chessgames
 Личная карточка Р. Саборидо на сайте 365Chess

Шахматисты Испании
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам